CM poate fi:
 Curiu, element chimic cu simbolul Cm
 Camerun, codul ISO și FIPS 10-4 al acestei țări
 .cm, domeniu de internet de nivel superior, pentru Camerun
 Centimetru
 CM4, calculator românesc
 CM Punk, wrestler de origine americană
 Campionatul Mondial de Fotbal
 Colegiul Medicilor